Cavallara ima više značenja:
 Cavallara, Cremona
 Cavallara, Frosinone
 Cavallara, Mantua